Por Richard Vaughan podemos hacer referencia a:

Richard Vaughan, jugador de bádminton.
Richard Vaughan, profesor de inglés.